Meruja puede referirse a:

 El nombre común de la planta Montia fontana.
 El nombre común de la planta Stellaria media.